Stabwerk steht für:

 Stabwerk (Technische Mechanik), ein aus Stäben zusammengesetztes Tragwerk, z. B. ein Fachwerk
 Stabwerk (Architektur), eine bestimmte Struktur des Bauens mit Stäben, die architektonisch charakteristisch ist
 vertikale Streben in gotischen Bauten, etwa unterhalb der Couronnements im Maßwerk gotischer Fenster
 Sprossen und Pfosten von Fensterkreuzen
 Stäbe von Gittern oder Geländern